Con Canidole (Srakane) si intende un gruppo di due isole dell'arcipelago delle isole Quarnerine in Croazia composto da:
 Canidole Grande (Vele Srakane)
 Canidole Piccola (Male Srakane)